Назиря Фарах Саркис(; ) — сирийский учёный и политик. Министр по вопросам экологии. Кандидат химических наук, магистр аналитической химии.

Биография 
Назира Фарах Саркис родилась в 1962 году в Алеппо. По национальности армянка. Получила армянское образование. Окончив начальную школу, выбрав профессию химика поступила в вуз. После завершения учёбы получила учёную степень бакалавра в области химических наук. Продолжила обучение в магистратуре, закончив обучение в которой получила диплом и степень магистра аналитической химии. C 1999 по 2001 год являлась руководителем союза учителей в фармацевтическом колледже. В звании кандидата химических наук преподавала в университете Алеппо, где в период с 2001 по 2006 год занимала должность начальника отдела аналитической химии.

23 июня 2012 года, указом президента Сирии Башар Асада была назначена на пост министра по вопросам охраны окружающей среды.

Примечания 

Государственные деятели Сирии
Дипломаты Сирии